Фокс крајм (енгл. Fox Crime) је специјализован телевизијски канал, који приказује кримналистичке серије.

Фокс крајм је део Fox Crime International Channels а емитује у неким европским и азијским државама, као што су Италија, Шпанија, Португалија, Русија, Јапан.

Балканске државе у којима емитује су Србија, Црна Гора, Хрватска, БиХ, Словенија, Македонија и Албанија.

Програм

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Телевизијске станице у Србији‎